Сдержиков — фамилия; имеет женскую форму Сдержикова.
 Сдержиков, Фёдор Семёнович (1929—2011) — советский партийный деятель.
 Сдержикова, Валентина (род. 2001) — казахстанская прыгунья с трамплина.